Phillip Francis »Phil« Housley, ameriški hokejist, * 9. marec 1964, St. Paul, Minnesota, ZDA.

Housley je bil leta 1982 kot šesti izbran za NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega je zaigral v sezoni 1982/83. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Winnipeg Jets, St. Louis Blues, Calgary Flames, New Jersey Devils, Washington Capitals, Chicago Blackhawks in Toronto Maple Leafs, je skupno odigral 1495 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 338 golov in 894 podaj, ter 85 tekem končnice, na katerih je dosegel 13 golov in 43 podaj. V letih 1984, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 in 2000 je zaigral na tekmi vseh zvezd lige NHL, kjer je odigral svojo celotno profesionalno kariero z izjemo dela sezone 1994/95, ko je igral za Grasshopper Club Zürich v švicarski drugi ligi.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, šestih svetovnih prvenstvih, dveh kanadskih pokalih in enem svetovnem pokalu, kjer je z reprezentanco zmagal.   

Leta 2004 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih, leta 2012 v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2015 pa še v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 82/83
|
| 77
| 19
| 47
| 66
|
| 39
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 83/84
|
| 75
| 31
| 46
| 77
|
| 33
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 16
| 53
| 69
|
| 28
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 85/86
|
| 79
| 15
| 47
| 62
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 6
| 8
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 86/87
|
| 78
| 21
| 46
| 67
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 87/88
|
| 74
| 29
| 37
| 66
| -17
| 96
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -5
| 6
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 88/89
|
| 72
| 26
| 44
| 70
| +6
| 47
|
| 5
| 1
| 33
| 34
| 0
| 2
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 89/90
|
| 80
| 21
| 60
| 81
| +11
| 32
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| 0
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 90/91
|
| 78
| 23
| 53
| 76
| -13
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 91/92
|
| 73
| 23
| 63
| 86
| -5
| 92
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -6
| 0
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 80
| 18
| 79
| 97
| -14
| 52
|
| 6
| 0
| 7
| 7
| -3
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 26
| 7
| 15
| 22
| -5
| 12
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -3
| 4
|-
| Grasshopper Club Zürich
| Švicarska 2. liga
| 94/95
|
| 10
| 6
| 8
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 43
| 8
| 35
| 43
| +17
| 18
|
| 7
| 0
| 9
| 9
| +5
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 95/96
|
| 59
| 16
| 36
| 52
| -2
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
|
| 22
| 1
| 15
| 16
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 96/97
|
| 77
| 11
| 29
| 40
| -10
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 64
| 6
| 25
| 31
| -10
| 24
|
| 18
| 0
| 4
| 4
| -2
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 98/99
|
| 79
| 11
| 43
| 54
| +14
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 78
| 11
| 44
| 55
| -12
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 69
| 4
| 30
| 34
| -15
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 15
| 24
| 39
| -3
| 34
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 02/03
|
| 57
| 6
| 23
| 29
| +7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1575
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" | 926
| bgcolor="#7FFF00" | 1281
| bgcolor="#7FFF00" | -46
| bgcolor="#7FFF00" | 884
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | -18
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti GCK Lions
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL